Baek Chan-ki este un actor sud-coreean.

Profil
Nume: 백찬기 / Baek Chan Ki (Baek Chan Gi)
Profesie: Actor
Data Nasterii: 1984-Jan-11
Locul Nasterii: Geumsan, South Chungcheong, South Korea
Inaltime: 172 cm
Greutate: 70 kg
Zodie: Capricorn
Grupa sanguina: AB

Seriale
Chosun Police 3 (MBC DramaNet, 2010)
Tazza (SBS, 2008)
Unstoppable High Kick (MBC, 2006)
Stranger than Paradise (SBS, 2006)

Filme
Temptation of Eve (2007)
Arahan (2003)
No Blood No Tears

Legături externe 
Profile (nate)
HanCinema

Actori sud-coreeni